Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Бруклин нетсе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на Википедији на српском језику.

А

Б

В

Г

Д

Е

И

Ј

К

Л

М

О

П

Р

С

Т

Ф

Х

Ч

Џ

Ш 

Кошаркаши Бруклин нетса
Списак кошаркаша НБА клубова